RNL steht als Abkürzung für:

 Rhein-Neckar Löwen,  deutsche Handballmannschaft
 IATA-Code für Rennell Island, Salomonen
 Steuerzeichen des EBCDIC und ASCII für Required New Line („benötigt neue Zeile“)
 Haltepunkt Neulußheim nach DS 100

Abkürzung